Maīdān Shahr kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Maydanshakhr, provinshuvudstad, Wardak, 
 Maīdān Shahr (distrikt i Afghanistan), Wardak, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar